Puchar Świata w Trondheim odbył się w dniach 19-22 marca 2009. Rozegrane zostały po 3 konkurencje biathlonowe z podziałem na mężczyzn i kobiety.

Sprinty – 19.03

Mężczyźni 

Do zawodów zostało zgłoszonych 105 zawodników. W czasie biegu wycofał się  Herbert Cool, przed wyścigiem wycofali się  Krzysztof Pływaczyk i  Julian Eberhard, natomiast zdyskwalifikowany został  Frode Andresen.Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 81 zawodniczek. Przed wyścigiem wycofały się  Song Chaoqing i  Oksana Chwostenko.Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach

Biegi na dochodzenie – 21.03

Mężczyźni 

Do zawodów zostało zgłoszonych 60 zawodników. Na starcie wycofali się  Ilmārs Bricis,  Simon Fourcade i  Roman Dostál, a w czasie wyścigu  Paavo Puurunen.Wyniki: 
Uwzględniono tylko najlepszych dwudziestu zawodników

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do konkursu zgłoszonych zostało 60 zawodniczek. Na starcie wycofały się  Swietłana Slepcowa,  Liu Xianying i  Wałentyna Semerenko.Wyniki:
Uwzględniono tylko najlepszych dwadzieścia zawodniczek

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Biegi masowe – 22.03

Mężczyźni 

Do zawodów zostało zgłoszonych 30 zawodników. Nikt nie wycofał się z wyścigu.Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 30 zawodniczek. Nikt się nie wycofał.Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Puchar Świata w biathlonie 2008/2009
Sport w Trondheim
2009 w Norwegii
Biathlon w Norwegii